Polače
Polače (arheološka zona), Mljet
Polače (arheološki lokalitet), Strožanac, Podstrana

Vidi 
Polača (zemljopis)
Polača